

Toponymes



Monkstown, communauté de la péninsule de Burin sur l'île de Terre-Neuve.

Monkstown, ville du comté d'Antrim.
Monkstown, ville du comté de Cork.
Monkstown, ville du comté de Dún Laoghaire-Rathdown.
Monkstown, ville du comté de Down.